La Tour Malakoff peut désigner :
 la Tour Malakoff, une tour de la ville de Sébastopol en Crimée ayant servi de défense militaire ;
 la Tour Malakoff, une tour octogonale à Sermizelles ;
 la Tour Malakoff, une tour de fortification à Cologne.
 la  à Recife Antigo, un quartier de Recife, au Brésil.